Ammonstraße steht für folgende Straßen:
 Ammonstraße (Chemnitz), Straße in Chemnitz, Sachsen
 Ammonstraße (Dresden), Straße in Dresden, Sachsen
 Ammonstraße (Fürth), Straße in Fürth, Bayern